Kaurakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaurakari (ö, lat 60,51, long 27,17), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kaurakari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kaurakari (ö, lat 60,49, long 26,96), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar